Семячковское сельское поселение — муниципальное образование в северо-западной части Трубчевского района Брянской области. Административный центр — село Семячки.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Семячковского, Бобовненского, Ужанского сельсоветов и части Котляковского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Трубчевского района
Сельские поселения Брянской области